Штирбей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штирбей, Барбу (1872—1946) — премьер-министр Румынии в 1927.
 Штирбей, Джордже Барбу (1828—1925) — румынский аристократ, политик, министр иностранных дел.
 Штирбей, Марина (в замужестве Брынковяну; 1912—2001) — румынская лётчица, участница Второй мировой войны.